Маркауць:

Маркауць (Бричанський район)
Маркауць (Дубесарський район)

Маркауць-Ной